Kranas je český rodový název pro několik druhů kranasovitých ryb:
 Alectis Rafinesque, 1815
 Alepes Swainson, 1839
 Atropus Oken, 1817
 Atule Jordan & Jordan, 1922
 Campogramma Regan, 1903
 Carangoides Bleeker, 1851
 Caranx Lacépède, 1801
 Decapterus Bleeker, 1851
 Elagatis Bennett, 1840
 Gnathanodon Bleeker, 1851
 Oligoplites Gill, 1863
 Pantolabus Whitley, 1931
 Pseudocaranx Bleeker, 1863
 Scomberoides Lacépède, 1801
 Selar Bleeker, 1851
 Selaroides Bleeker, 1851
 Selene (rod) Lacépède, 1802
 Seriola Cuvier, 1816
 Seriola dumerili – kranas Dumerilův
 Seriola lalandi – kranas americký
 Trachurus Rafinesque, 1810
  Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758) – kranas obecný